ECCR steht als Abkürzung für:

 Ecumenical Council for Corporate Responsibility
 European Consortium for Communications Research
 European Council for Cardiovascular Research 
 Electronic Closed Circuit Rebreather, ein Kreislauftauchgerät
 Ethnic Conflict and Conflict Resolution
 Extended Communication Control Register (computer programming)
 Easement with Covenants Conditions & Restrictions
 Glomeruläre Filtrationsrate, Gesamtvolumen des Primärharns, das von allen Glomeruli beider Nieren zusammen in einer definierten Zeitspanne gefiltert wird

ECCR